Argelaguer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Argelaguer (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Argelaguer (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar